Освіта в Словенії регулюється , сфера діяльності якого включає освітні програми, навчання та розвиток.

Початкова школа 
Діти спочатку вступають до початкової школи приблизно у 6-річному віці, а закінчують приблизно у віці 15 років. Кожна група дітей, народжених у тому ж році, формує один клас чи клас у початковій школі, який триває до кінця початкової школи. Кожен клас чи рік ділиться на два семестри. Один чи двічі на семестр діти мають канікули: осінні, різдвяні, зимові та першотравневі. Канікули триває приблизно один тиждень. У літній час школа закінчується 24 червня. Шкільні канікули - це літо (2 місяці), осінні канікули, різдвяні та новорічні свята та першотравневі свята. У той час як Національні свята також вихідні. Наступний навчальний рік розпочинається 1 вересня.

Перший семестр 
Діти починають навчання з першого семестру. Діти з першого по п'ятий клас перебувають в одному класі, мають один клас чи форму та одного вчителя. У деяких школах заняття спортом, мистецтвом та музикою викладають окремі викладачі або під наглядом відповідного вчителя. На початку першого року викладач нагляду допомагає викладачу провести молодших учнів у нову систему. Студенти починають з читання, письма та математики. Дітей навчають рідній мові (словенська, угорська чи італійська, залежно від району їх навчання), математиці, природничим та соціологічним наукам, музиці, фізичному вихованню та мистецтву. У першому класі вони починають вивчати свою першу іноземну мову, яка зазвичай є англійською. До четвертого класу діти отримують описові оцінки, а після закінчення іспитів позначають числовими оцінками.

Другий семестр 
Другий семестр початкової школи починається з шостого класу, коли дітей призначають до нових вчителів. Викладач-майстер викладає один-два предмети, всі інші викладають інші спеціалізовані викладачі. Основні предмети - математика, рідна мова, одна іноземна мова, музика, географія, історія та мистецтво. Пізніше цього періоду до навчальної програми додаються фізика, хімія, біологія та трудове навчання. У сьомому класі вони повинні вибрати щонайменше дві години факультативних предметів, а також можуть обрати третю годину, що не є обов'язковою. Окрім сорока на вибір, серед запропонованих тем є іноземні мови, астрономія, образотворче мистецтво та інформатика тощо.

Шкала оцінювання 
Оцінки такі ж, як і в інших країнах, які належали до Югославії до 1991 року. У початковій школі оцінки починаються з 1 (недостатньо) і є єдиним знаком відмови. Другий - 2 (достатньо), наступний - 3 (добре), потім 4 (дуже добре), а найкращий - 5 (відмінно).

Національний інститут освіти Республіки Словенія 
 є основною громадською організацією в Словенії, яка заохочує розвиток у галузі освіти в Словенії аж до довузівської - охоплює всі дитячі садки, початкові школи, середні школи , музичні школи та студентські інтернати.

Вища освіта 
Випускники середньої школи можуть вступити до одного з вищих навчальних закладів (університет, академічна художня академія чи професійний коледж).  В даний час у Словенії є три державні університети: Люблянський університет, Університет Марібор і Університет Приморський. Інші заклади вищої освіти в Словенії включають Університет Нової Горіки, Євро-середземноморський університет Словенії та інші.   За рейтингом ARWU, Люблянський університет входить до 500 найкращих університетів у світі.

Примітки

Посилання 

Освіта в Словенії